Aardrijkskunde
 Servais, gemeente in het Franse departement Aisne

Personen met de achternaam Servais
 Adrien François Servais, Belgisch musicus
 Albert Servais, Belgisch politicus
 Annie Servais-Thysen, Belgisch politica
 Edouard Servais, Belgisch politicus
 Émile Servais, Luxemburgs politicus
 Emmanuel Servais, Luxemburgs politicus
 Jean Servais, Belgisch procureur-generaal en politicus
 Jean Servais, Belgisch acteur
 Jean-Claude Servais, Belgisch striptekenaar
 Léon Servais, Belgisch syndicalist en politicus
 Maurice Servais, Belgisch politicus
 Paul Servais, Belgisch politicus
 Raoul Servais, Belgisch cineast

Politiek
 Regering-Servais, Luxemburgse regering van 1867 tot 1874

Andere
 Servaisprijs, Luxemburgse literatuurprijs

Zie ook 
 Saint-Servais (doorverwijspagina)